Garai Dorottya (?–1438), bosnyák királyné, II. Tvrtko bosnyák király felesége és Garai János temesi ispán lánya
Garai Dorottya (?–1424 után), Frangepán Miklós horvát bán felesége, (I.) Garai Miklós nádor lánya
Garai Dorottya (?–1443 után), Kanizsai László soproni főispán és Rozgonyi Rajnald tárnokmester felesége, (II.) Garai Miklós nádor és Cillei Anna lánya
Garai Dorottya (?–1500 után), Beregszói György felesége, Garai Dezső macsói bán unokája